Borella ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Borella (* 1961), italienischer Fechtsportler
 Benedetto Borella (1899–??), italienischer Ruderer
 Bob Borella (* 1980), dänischer Tennisspieler